Der Kommissar (politieserie) (1969-1976), Duitse politieserie op de ZDF
 Der Kommissar (single) (1982), single van de Oostenrijkse zanger Falco
 Der Kommissar (album) (1982), muziekalbum van After the Fire